Ара́ука — топоним:

 Араука (департамент) — департамент в Колумбии.
 Араука (город) — город в Колумбии.
 Араука (река) — река в Венесуэле.